Henrik Johansson kan syfta på

 Henrik Johansson (författare) (född 1973), svensk författare. Engagerad i Föreningen Arbetarskrivare
 Henrik Johansson (skådespelare) (född 1976), svensk skådespelare, som bland annat medverkat i Sommarlovsprogrammet Badeboda Bo
 Henrik Johansson (musiker), svensk gitarrist i black metal-bandet Apostasy
 Henrik Johansson (fotbollsspelare), spelar i Trelleborgs FF

Se även 
 Henricus Johannis